Zwarte Toren (Brussel), het eerste beschermd monument van Brussel
Zwarte Toren (Braşov), een 15e-eeuwse wachttoren in Braşov, Roemenië, die tegenwoordig als museum dient
Zwarte Toren (Česke Budějovice), een 15e-eeuwse toren in Česke Budějovice, Tsjechië
Zwarte Toren (Rad des Tijds), locatie in de fantasyserie Het Rad des Tijds

Zie ook 
De Donkere Toren